Георгий Степанович Чепик (Светланов) (25 января 1943 г., Брест, БССР - 3 января 2021 г., Санкт-Петербург) — прозаик, публицист, журналист, член Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Действительный член Русского географического общества (Полярная Комиссия, 2000), член Международной ассоциации баталистов и маринистов, член Союза писателей России.

Биография 

Георгий Чепик родился в семье интеллигентов. Отец – Чепик Степан Сергеевич, белорус, инженер, выпускник Гомельского лесотехнического института,  член Союза журналистов СССР, участник Великой Отечественной войны. Мать  – Софья Васильевна Козелецкая, полька, преподаватель немецкого языка, выпускница Польской государственной гуманитарной гимназии им. Марии Родзевич.

Большое влияние на формирование мировоззрения Г.С. Чепика оказали родители, а также заслуженная учительница БССР, директор Борисовской  начальной школы (деревня Магдалин, Брестская область) Вера Львовна Филютович и заслуженная учительница России, учитель русского языка и литературы Братской средней школы № 1 (Иркутская область) Гера Васильевна Скопинцева (Селезнёва).

Окончил Иркутский Государственный медицинский институт (ИГМИ, 1967), Высшие академические курсы при ВМА им. С.М. Кирова (1978). Вечерний университет марксизма-ленинизма при Политотделe Владимиро-Ольгинского гарнизона.

Состоял на действительной военной службе в ВМФ СССР (1967 – 1992). Уволен в запас в звании «подполковник медицинской службы». Последняя должность на флоте – флагманский врач 45-й Бригады кораблей охраны водного района Приморской флотилии Краснознаменного Тихоокеанского флота.

Участник Арктических экспедиций особого назначения (АЭОН) по Северному Ледовитому океану (1968, 1969, 1972, 1975).

В Кингисеппе жил с 1992 по 1998 г. Служил в Кингисеппской таможне на должности пресс-атташе. Создал в таможне нештатный медицинский кабинет. Активно сотрудничал с газетой «Время», публикуя статьи и рассказы, а также материалы, освещающие деятельность Кингисеппской таможни. Совместно с поэтом Сергеем Смирновым создал в Кингисеппе творческую студию «Ямбуржецъ».

Состоял в ВЛКСМ с 1957 по 1970 год, в КПСС с 1972 по 1992 год, вступил в ряды КПРФ в 2005 году.

Хирург-стоматолог высшей категории. В настоящее время работает врачом-специалистом в клинике кафедры челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии ВМА им. С.М. Кирова.

Совместно с женой и другом ассистентом кафедры физиотерапии Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова кандидатом медицинских наук Т.Н. Карповой-Чепик плодотворно работает в области истории отечественной военной медицины дореволюционного периода. Опубликовано более 40 научных работ в сборниках научно-практических конференций, проходивших в Москве, Санкт-Петербурге, Минске, Севастополе, Североморске, Великом Новгороде и Кронштадте.

Провёл большую работу по открытию на кафедре челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии Военно-медицинской академии (ВМедА) им. С.М. Кирова «Исторического кабинета», за что награждён приказом начальника ВМедА, генерал-майора медицинской службы, профессором А.Н. Бельских Грамотой и Нагрудным знаком академии.

Книги Г.С.Чепика, включая монографию «Военная стоматология Российской империи» приняты на хранение в Президентскую библиотеку им. Б.Н. Ельцина, а также хранятся в Российской государственной библиотеке (Москва), Российской национальной библиотеке (СПб), Санкт-Петербургском филиале Российской академии наук, Пушкинском Доме, библиотеке Санкт-Петербургского университета, Национальной библиотеке Беларуси (Минск), кроме того, в городах Гомеле, Бресте, Кобрине, в Борисовской начальной школе (Кобринский район, дер.Магдалин), а также во многих научных и городских библиотеках России.

Член Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Действительный член Русского географического общества, член Международной ассоциации баталистов и маринистов, член Союза писателей России.

Творчество 

Первое стихотворение написал в 3-м классе и прочитал его директору начальной школы заслуженному учителю БССР Вере Львовне Филютович. Первое печатное произведение – поэма «Зрелость» («Заря коммунизма», № 78 [206], 1964, Братск). Активно участвовал в работе газеты ИГМИ «Медик», в течение всей учебы в институте был редактором стенной газеты «Стоматолог». В 1965 г. был награждён «Похвальным листом»  Октябрьским РК ВЛКСМ г. Иркутска за работу в институтской прессе. Первые очерки «Почему море солёное», «Через восемь морей и два океана» были опубликованы в газетах «Красное Знамя» (Братск), «Братский целлюлозник» и «Советская молодежь» (Иркутск) в 1968-1969 гг.

Во время службы в ВМФ печатался в газетах «Заветы Ленина» (п. Ольга, Приморский край), «Боевая вахта» (Владивосток), «Медик» (Иркутск), «Братский целлюлозник», «Красное Знамя» (Братск), опубликовал очерк о герое Советского Союза Марии Цукановой в журнале «Медицинская сестра» и газете «Советская Хакассия». Первая книга «Часовой Принаровья» (Краткий исторический очерк) о создании и работе Кингисеппской таможни вышла в С.-Петербурге в 1996 г. (научные редакторы: доцент А.В. Аграшенков, доцент В.В. Шумилов, редактор член Союза писателей России В.А. Петруничев).

Награды 

Награждён 11 медалями СССР (включая общественные организации), двумя медалями России, жетоном «За дальний поход», знаком «Отличнику здравоохранения СССР».

В 2011 году награждён ЦК КПРФ медалью «100 лет со дня рождения Мусы Джалиля» за трилогию о жизни и службе советских военных моряков; Дипломом с вручением медали «55 лет Московской городской организации Союза писателей России» за верное служение отечественной литературе. Дипломант Всероссийской литературной премии им. А.К. Толстого. Награждён дипломом  им.М.Ю.Лермонтова "Недаром помнит вся Россия" с вручением медали "М.Ю.Лермонтов. 1814-1841"(Московская городская организация Союза писателей России).

Внесён в литературные справочники: «Литературный Кингисепп» (2005); Биобиблиографический справочник Союза писателей России Санкт-Петербургское отделение (2006, 2011); Биографический словарь «Знаменитые люди Санкт-Петербурга», том V, из-во «Аврора-Дизайн», СПб, 2007; Энциклопедический словарь «Литературный Санкт-Петербург. XX век», т. 3. 2015.

Произведения 

Часовой Принаровья. СПб, 1996; 
Истоки. Куда же деваться славянам? (в соавторстве с В.А. Петруничевым), Кингисепп, 1998; 
Эхо Сихотэ-Алиня: Простые таежные истории. СПб, 1999; 
Арктика – дама серьезная. СПб, 2000; 
Квартирмейстер с «Ретвизана»: Исторический очерк. СПб, «Дума»,2004; 
Салават Юлаев на Северо-Западе (в соавторстве с С.Г. Макаровым). СПб, 2004; 
14 000 километров по рекам России с востока на запад (в соавторстве с Л.А. Прахиной), СПб, «Дума», 2004); 
Забытые имена в отечественной военной медицине (в соавторстве с Г.И. Прохватиловым, В.Ф. Чернышом, Д.Ю. Мадаем), СПб, «Дума», 2004; 
Это было недавно…: Документальные этюды о жизни и службе советских военных культпросветработников в воспоминаниях  Евгения Гера. СПб, «Дума», 2005; 
Осторожно: Раевский! Похождения отставного старшины в святом граде Петра (в соавторстве с Б.А. Орловым, А.Ф. Пинчуком, В.С. Скворцовым, Н.С. Михиным, Н.Н. Бутенко). СПб, НП «Родные просторы», 2006; 
14,000 Kilometers Across the Rivers of Russia from East to West. St. Petersburg, 2006; 
П.Ф. Федоров – основоположник отечественной военной стоматологии (совместно с Г.И. Прохватиловым, В.Ф. Чернышом), СПб, «Родные просторы», 2007; 
Арктика – дама серьезная. Дневники арктических экспедиций 1968, 1969, 1975 гг.: Полярная библиотека. СПб. ГНЦ РФ АА НИИ. 2008;  
Немеркнущий свет «Альтаира». Дневник арктической экспедиции 1972 г. : Полярная библиотека. СПб. ГНЦ РФ АА НИИ. 2008; 
Славянская натура: Золотое время капитан-лейтенанта Сашеньки Леонтьева. СПб. ГНЦ РФ АА НИИ. 2009; 
Эхо Сихотэ-Алиня: простые таежные истории. Второе издание, переработанное и дополненное. СПб, «Санкт-Петербург XXI век». 2011; 
Военная стоматология Российской империи. 1707-1917. «Санкт-Петербург XXI век». 2012; 
Трудное решение командора Руса Талмера. Санкт-Петербург. 2015;
Г.С. Чепик (Соавторы: В.А. Петруничев, А.М. Богачёв, А.И. Умнов-Денисов) "Истоки! Куда же деваться славянам?". Второе издание, переработанное и дополненное. СПб. 2017.

Литература 
Ильин Е. Стремление к целостному восприятию мира [«Эхо Сихотэ-Алиня»] // Время. – 2000. С. 8.
Казакова Т. Аромат тайги [о Г. Чепике] // Время № 63 (11022). 1999.  С. 8.
Казакова Т. Когда добро – состояние души // Время. – 2001.  С. 3.
Махнев Н. Романтики странствий [книга о Лазаре Прахине] // Время. – 2004. – 1 сент. – С. 14.
Махнев Н. Эхо Сихотэ-Алиня // На страже Родины. – 1999. № 134 – 135.
Пантелеймонов Н. Интересная и поучительная книга [«Славянская натура»] // Время № 60 – 61 (11216 – 217). 2001. С. 17.
Шевченко А. «Арктика – дама серьёзная» // Кингисеппский химик. – 2001. - 14 апр. – С. 7.
Роговер  Е. Повествование о славянской натуре // Морская столица № 5 (7), 2001; № 11. С. 18.
Волков-Ромбольский В. Эхо Сихотэ-Алиня. // «Поэты и прозаики невских берегов». Галерея творческих портретов. СПб, 2002.   С. 112 – 117. 
Махнев Н.  Славянская натура или Неприукрашенная правда жизни // «На страже Родины»   № 134 –  135 (26000 – 26001), СПб, 2002.
Шевченко А. Писатель родом из Кобрина // «Кобрин информ», Брестская область. Беларусь. 2006.
Дзюрич Э. Арктика… и не только // «Заря» № 36 (13617). Брест. Беларусь. 2008.
Орлов Б. Капитан-лейтенант Сашенька Леонтьев // «Славянская натура» (Золотое время капитан-лейтенанта Сашеньки Леонтьева). ГНЦ ААНИИ, 2009 г., СПб, С. 440 – 443.
Захаров С. Преодоление // «Славянская натура» (Золотое время капитан-лейтенанта Сашеньки Леонтьева). ГНЦ ААНИИ, 2009 г., СПб. С. 421 – 422.
Пантелеймонов Н. Интересная и поучительная книга // «Славянская натура» (Золотое время капитан-лейтенанта Сашеньки Леонтьева). ГНЦ ААНИИ, 2009. С. 415 – 416.
Гладких И. Писатель. Врач. Военный. (Кавалеровский музей получил в дар книгу Георгия Чепика «Эхо Сихотэ-Алиня» // «Пульс-Северное Приморье» № 29 (832). 25. 06. 2025 г. С. 17. 
Власов Д. Пернатый глагол между двух альтаиров: их объединяет город, который им близок. // «Восточный берег» № 50, 2010.
Власов Д. Эхо Сихотэ-Алиня отозвалось в Кингисеппе // «Восточный берег» № 12, 2012.
Зимирева М. «Альтаир - звезда моей молодости». «Пульс. Северное Приморье» № 8 (915). 15 февраля 2017 года.
Янкевич К. Трилогия Георгия Чепика (Светланова) о жизни и службе советских военных моряков (1967–1992). «Морская медицина». Том 4. № 4/ 2018. С. 98– 104
Ковалева З. «Чепик Георгий Степанович: Воин. Врач. Славянин. Писатель». Сайт библиотеки - музея г. Находка.
Фёдорова Г. «Георгий Чепик – второй лауреат литературной премии им. Лазаря Прахина «ПРАВДА – В МОРЕ» // «Невский альманах» № 2 (33). 2007 г. С. 13.  На второй странице обложки: художник Евгений Попов. Коллаж. Море. Фотография Г.С. Чепика. Надпись.
Янкевич К. «Родился на Кобринщине писатель…» // «Невский альманах» № 2 (112). 2020 г. С. 56 – 58.
Махнёв Н. Романтики странствий // «На страже Родины». № 134, 07.09.2004 г. С. 2.
Нестерова Т., Решетников Н. Истории Георгия Чепика. «Красная звезда» № 98 (11663), 06.10.2014 г. С. 3. Приозерск. Ленинградская область)
Богачёв А. Русская звезда Георгия Чепика // Сайт КПРФ в Яндексе 2015 г.
Веселкова Т. Военный моряк и писатель Георгий Чепик // «Авангард», №2 (10248), 11 января 2018 г.
Зимирева М. Их жизнь – романтика и отвага // «Пульс-Северное Приморье» № 27 [934]. 5 июля 2017 г. С. 17.
Зимирева М. И тогда Россию ждёт славное будущее! // «Пульс-Северное Приморье» № 52 [959], 27 декабря 2017 года.
Знакомимся: Георгий Степанович Чепик // Сайт Братской средней школы № 6. sosh6.edubratsk.ru. Посёлок Порожский.
Бориева И. Арктические дневники Георгия  Чепика // «Полярная Звезда». № 10 (8306), 03.2020 г. С. 7. Чаун-Чукотка. Певек; Сайт библиотеки города Певек. http://pevek-library.ru . 
Парфёнова Е. Георгий Чепик - человек, которым гордится Кингисеппская земля // «Время» № 21, 03.06.2020 г. С. 3. http://time-king.ru
Набок Н. Горжусь тем, что работала рядом с такими людьми // «Пульс - Северное Приморье» № 25 [1088], 2020. С. 9.
Ефтифеева Н. Флагманский врач – писатель // Кобрин-Информ №32 [958]. 2020. С. 4.

Примечания

Ссылки 
Информация о Г.С.Чепике на сайте Санкт-Петербургского Дома писателя

Персоналии по алфавиту
Журналисты по алфавиту